

Cinema e televisione 
 Sentinel (The Sentinel) – film horror del 1977 diretto da Michael Winner
 The Sentinel - Il traditore al tuo fianco (The Sentinel) – film del 2006 di Clark Johnson
 Sentinel (The Sentinel) – serie televisiva canadese del 1996

Giornali 
 The Sentinel – quotidiano indiano dell'Assam
 The Sentinel – quotidiano inglese del North Staffordshire and South Cheshire
 The Sentinel – quotidiano statunitense di Carlisle, Pennsylvania

Letteratura 
 The Sentinel – romanzo di Jeffrey Konvitz del 1974
 La sentinella (The Sentinel) – racconto di Arthur C. Clarke del 1948

Altro 
 The Sentinel – album dei Pallas
 The Sentinel – videogioco del 1986
 The Sentinel – brano dei Judas Priest del 1984

Pagine correlate 
 Sentinel